Prigge ist der Familienname von:
 Burkhardt Prigge (* 1964), deutscher Basketballtrainer
 Maria Elisabeth Prigge (1949–2007), österreichische Künstlerin (Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Installationen)
 Richard Prigge (1896–1967), deutscher Arzt und Naturwissenschaftler 

sowie 
 eine andere Bezeichnung für Pricke; im Wattenmeer häufig verwendete Wattwege- oder Fahrwasserkennzeichnung